Ирина Смирнова:
 
 Смирнова, Ирина Алексеевна (1926—2007) — советский и российский искусствовед.
 Смирнова, Ирина Алексеевна (1891—1938) — святая Русской православной церкви, мученица. Смирнова, Ирина Юрьевна (род. 1980) — российский кинопродюсер.

 Примечания